Angelo Inganni, pittore italiano
Inganni, stazione della metropolitana di Milano
Inganni, film del 1985 diretto da Luigi Faccini
Inganni (Deceit), film TV del 2004 diretto da John Sacret Young

Pagine correlate
Inganno (disambigua)

Altri progetti